Madame la Mort peut désigner : 
 Madame la Mort, un dessin au fusain de Paul Gauguin, 
 Madame la Mort, un roman policier de Stanislas-André Steeman.